12-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 7 июля 2002 года по 18 июня 2003 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Третий год подряд борьба за чемпионство разыгралась между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром». Киевская команда, которую после смерти Валерия Лобановского возглавил Алексей Михайличенко, на этот раз выиграла чемпионат, обойдя «горняков» на 3 очка. Бронзовые награды снова получил донецкий «Металлург».

По итогам сезонам высшую лигу должны были покинуть харьковский «Металлист» и запорожский «Металлург», однако по окончании сезона ФК «Александрия» заявил о своём банкротстве и снялся с чемпионата, поэтому было принято решение оставить запорожскую команду в элитном дивизионе. Из первой лиги в высшую вышли кировоградская «Звезда» и бориспольский «Борисфен»

Участники 

 22 июля 2002 года СК «Волынь-1» изменил название на «Волынь»
 Решением Бюро ПФЛ от 17 декабря 2002 года, название команды «Металлург» (Мариуполь) изменено на «Ильичёвец»
 Решением Бюро ПФЛ от 25 февраля 2003 года, название команды «Полиграфтехника» было изменено на ФК «Александрия»

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

|

|}

Лидеры по турам

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2002/2003 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2002/2003 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2002/2003 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2002/2003 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2002/2003 на wildstat.ru
 Сезон 2002/2003 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2002/2003 на stat-football.com

2002/2003
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003
Футбол на Украине в сезоне 2002/2003